

Ausztria
Nußbach (Felső-Ausztria) település Ausztriában, Felső-Ausztria tartományban, Kirchdorf an der Krems-i járásban

Németország
Nußbach (Pfalz) település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban